En la mitología griega, Eneo (griego antiguo: Εὔνηος) era un hijo de Jason y la reina Hipsípila de Lemnos;  tuvo un hermano gemelo cuyo nombre varía, pudo haber sido Nebrófone, o Deipilo.

Mitología 
Los hermanos estuvieron separados de su madre después de que ella se exiliara de la isla para haber humillado a su padre Toás. Más tarde, los hermanos participaron en los juegos de funeral de Ofeltes, de quién su muerte Hipsipila fue responsable.

Eneo al tiempo asumió como rey de Lemnos. Según Homero, la flota griega en su camino a la guerra de Troya, en la generación posterior a Argo, recibía provisiones de Eneo. Este rescató a Licaón, un prisionero troyano.

Los Eneos, una asociación de citaredos de Lemnos, recordaban a Eneo como su ancestro.

Notas

Referencias 

 Higinio, Fabulae de Los Mitos de Hyginus traducidos y editados por Mary Grant. Universidad de Kansas, Estudios Humanísticos. Versión en línea en Topos Proyecto de Texto.
 Homero, Iliada. Traducción de por A.T. Murray, Ph.D. Dos volúmenes. Cambridge, MA., Harvard; Londres, William Heinemann, Ltd. 1924. Versión en línea en Perseus Biblioteca Digital.
 Homero, Homeri Ópera en cinco volúmenes. Oxford. 1920. El texto griego está disponible en Perseus Biblioteca Digital.
 Pseudo-Apolodoro, La Biblioteca. Traducción de Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. 2 Volúmenes, Cambridge, MA, Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1921. Versión en línea en Perseus Biblioteca Digital. El texto griego está disponible en el mismo sitio web.
 Ovidio, Las Epístolas de Ovid. Londres. J. Nunn, Grande-Reina-Calle; R. Sacerdotal, 143, Alto-Holborn; R. Lea, Soho; y J. Rodwell, 1813. Versión en línea en Perseus Biblioteca Digital.
 Estacio, Thebaid, trad. por John Henry Mozley. Loeb Volúmenes de Biblioteca clásica. Cambridge, MA, Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1928. Versión en línea en Topos Proyecto de Texto.

Personajes de la Ilíada
Reyes de la mitología griega
Mitología griega